The Longest Yard kan syfta på: 
The Longest Yard (1974)
The Longest Yard (2005)